Екю — європейська грошова одиниця, попередниця євро (₠, англ. European Currency Unit, ECU — EURO)
 Екю — назва середньовічних золотих і срібних монет Франції.
 Екю — інша назва трикутного (праскоподібного) щита

Див. також 
 ÉCU — європейський щорічний фестиваль незалежного кіно, який проходить у Парижі